Sion kan syfta på:
 Sion – en kulle i Jerusalem och en symbol för judar och kristna
 Sionism – en politisk rörelse från slutet av 1800-talet med målet att ge judarna ett eget land
 Sionförsamlingen i Linköping – en pingstförsamling i Linköping
 Gå, Sion, din konung att möta – en adventssång
 FC Sion – en fotbollsklubb i Sion i Schweiz.
 SION – en organisation, se Stop Islamization of Nations

Geografi

Burkina Faso 

 Sièn, ort, Boucle du Mouhoun,

Frankrike 

 Sion, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Sion-les-Mines, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,

Nederländerna 

 Sion (ort), Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk,

Schweiz 

 Sion, Valais, stad, Valais, 
 Sions flygplats, flygplats,

Se även
 Sions Sånger
 Zion

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar